«Эпитафия»:

 Эпитафия — изречение (часто стихотворное), сочиняемое на случай чьей-либо смерти и используемое в качестве надгробной надписи.
 Эпитафия — московская хеви-метал группа.
 Эпитафия князей Силезии —  составленный в XIV веке на латинском языке, снабжённый генеалогическими экскурсами перечень князей Силезии, Вроцлава и Глогува.
 Эпитафия.рф - специалисты в области благоустройства, ухода за могилами, изготовления модульных сооружений и памятников.